Otto Vitense ist der Name folgender Personen:

* Otto Vitense (Historiker) (1880–1948), deutscher Historiker und Publizist
 Otto Vitense (Politiker) (1912–1962), deutscher Politiker (CDU)